15 Wielkopolski Pułk Artylerii Lekkiej – pułk artylerii polskiej okresu II RP
 15 Pułk Artylerii Lekkiej – pułk artylerii polskiej PSZ na Zachodzie (4DP)